Den Namen Piggy tragen folgende fiktive Figuren:

 Piggy in der Erzählung Herr der Fliegen
 Miss Piggy in der Muppet Show

Piggy ist der Spitzname von
 Denis D’Amour, Gitarrist der Metal-Band Voivod

Piggy steht zudem für:
 Piggy back (Huckepack), im technischen Bereich
 Piggy (Film), spanisch-französischer Film von Calota Pereda aus dem Jahr 2022